Marsyas (Griekse mythologie)
Marsyas (geslacht), een geslacht van loopkevers

Zie ook 
Marcius, doorverwijspagina